A veia oblíqua do átrio esquerdo é uma veia do coração.

Veias